'L'Empire est un terme qui peut désigner :
 L'Empire est le nom donné à l'Empire colonial français désignant l'ensemble des colonies, protectorats, territoires sous mandat et territoires ayant été sous tutelle, gouvernés ou administrés  par la France du  ;
 L'Empire est le diminutif du théâtre de l'Empire à Paris ;
 L'Empire est le nom courant du gouvernement dans Star Wars ;
 L'Empire, une nation appartenant au monde imaginaire du jeu de rôle Warhammer ;
 L'Empire est le titre d'un album de bande dessinée français paru en 2007 ;
 L'Empire, un film de 2022.